

Істок — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Істок — село в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства

Істок — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Істок — присілок, Лузький район, Кіровська область

Істок — місто в краю Косово.
 Істок — община в краю Косово.